Меса де Буенависта има више значења:

 Меса де Буенависта (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Буенависта (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса де Буенависта (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Меса де Буенависта (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику